Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар 2012 проводился с 31 августа по 2 сентября 2012 года в городе Несби на арене MCI (Maniototo Curling International). Турнир проводился в 6-й раз.

В чемпионате принимали участие 15 команд.

Победителями чемпионата стала (в 1-й раз в своей истории) команда Натали Терлоу / Ханс Фрауенлоб, победившая в финале команду Бриджет Бекер / Шон Бекер. Бронзовые медали завоевали команда Kelsi Heath / Kieran Ford.

Формат турнира 
Сначала все команды, разбитые на 3 группы по 5 команд, участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе в один круг. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам суммы тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Во второй этап, плей-офф, играющийся по олимпийской системе, выходят по две лучшие команды из групп, а также две из команд, занявших в группе 3-е место (отбираются по DSC); они играют в четвертьфиналах, полуфиналах, матче за 3-е место и финале.

Составы команд

Групповой этап 
Группа A
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
!
!Команда
!width=20|1
!width=20|2
!width=20|3
!width=20|4
!width=20|5
!width="20"| 
!width="20"| 
!width="30"| , см
!Место
|- bgcolor=#cfc
|1||align=left|Адвьенто / Саргон      ||  * || 4:8|| 8:9|| 8:6|| 9:6|| 2 || 2 ||  ||3
|- bgcolor=#cfc
|2||align=left|Б. Бекер / Ш. Бекер    || 8:4||  * ||12:5|| 9:1|| 9:1|| 4 || 0 ||  ||1
|- bgcolor=#cfc
|3||align=left|W. Becker / П. Бекер   || 9:8||5:12||  * ||12:0||10:7|| 3 || 1 ||  ||2
|-
|4||align=left|Thompson/Whyte / Whyte || 6:8|| 1:9||0:12||  * || 4:8|| 0 || 4 ||  ||5
|-
|5||align=left|C. Farley / Pearson    || 6:9|| 1:9||7:10|| 8:4||  * || 1 || 3 ||  ||4
|}Группа B команды, выходящие в плей-офф
В плей-офф «автоматически» выходили команды, занявшие 1-е и 2-е место в группах. Отбор ещё двух команд — из занявших в группах 3-е место — был по DSC, но сами величины DSC в источнике не указаны, только обозначены команды, которые квалифицированы в плей-офф.

 Плей-офф Четвертьфиналы. 2 сентября, 8:30Полуфиналы. 2 сентября, 11:00Матч за 3-е место. 2 сентября, 14:00Финал.' 2 сентября, 14:00''

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин 2012
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин 2012
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных команд 2012

Спорт в Новой Зеландии в 2012 году
Чемпионаты Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар
Спортивные соревнования в Несби (Новая Зеландия)
Август 2012 года
Сентябрь 2012 года